Oxidus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Cook 1911. Oxidus ingår i familjen orangeridubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Orangeridubbelfotingar
Oxidus